Крейзер — фамилия.

 Крейзер, Игорь Иванович (1922—1982) — полковник, Герой Советского Союза.
 Крейзер, Яков Григорьевич (1905—1969) — генерал армии, Герой Советского Союза.